Fogelstad kan syfta på:

 Fogelstad (även stavat Fogelsta, Fågelsta) – ett gods i Julita socken, Katrineholms kommun
 Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad – ett utbildningscentrum grundat av Fogelstadgruppen på godset Fogelstad 1921
 Fogelstadsgruppen – en kvinnogrupp, som bildades 1922

Se även
 Fågelsta